Сезон «Шахтаря» (Донецьк) 2022—2023 — 32-ий сезон донецького «Шахтаря» у чемпіонатах України.

Склад команди

Основний склад

Трансфери

Літнє трансферне вікно

Прийшли

Пішли

Зимове трансферне вікно

Прийшли

Пішли

Передсезонні та товариські матчі

Сезон

Чемпіонат України

Підсумки за туром

Статистика матчів

Матчі

Ліга чемпіонів

Груповий етап

Ліга Європи

Стикові матчі

1/8 фіналу

Статистика гравців

Матчі та голи 

|-
! colspan=16 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Воротарі

|-
! colspan=16 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Захисники

|-
! colspan=16 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Півзахисники

|-
! colspan=16 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Нападники

|-
! colspan=16 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Гравці, що залишили команду

|-
|}
Станом на: 19 березня 2023

Бомбардири 

Станом на: 19 березня 2023

Сухі матчі 

Станом на: 19 березня 2023

Дисциплінарні порушення 

Станом на: 19 березня 2023

Примітки 

Шахтар Донецьк
Сезони ФК «Шахтар» Донецьк